Conchucos se puede referir:
 al Grupo étnico Conchucos, una tribu del norte de Áncash que habitó esta zona entre 1100 y 1570.
 al Señorío de Conchucos(1100 - 1532), una división territorial preinca e inca del Grupo étnico Conchucos. 
 a la Encomienda de Conchucos (1532 - 1565), una división territorial española que abarcó a los señoríos conquistados de Conchucos, Siguas y Piscopampas.
 el Corregimiento de Conchucos (1565 - 1784), una división territorial que existió en el virreinato del Perú. Nació de la unión de las encomiendas de Conchucos, Siguas, Piscopampas, Huari y Pincos.
 al Partido de Conchucos (1784 - 1820), la misma demarcación territorial que la anterior, perteneciente a la Intendencia de Tarma.
 a la Provincia de Conchucos, la misma demarcación territorial que la anterior. Perteneciente al departamento de Huaylas entre 1820 y 1839.
 a la Zona de Conchucos o Sierra Oriental de Áncash, un territorio conformado por diversos valles en Áncash.
 al distrito de Conchucos, una división territorial actual en el departamento de Áncash, Perú.
 a Conchucos, pueblo capital del distrito de Conchucos, en la provincia de Pallasca, Áncash.